Северо-Кавказская операция:
 Северо-Кавказская операция — военный поход Белой армии против войск Северо-Кавказской Советской Республики во время Гражданской войны в России.
 Северо-Кавказская операция — военный поход войск Советской России против Белой армии во время Гражданской войны в России.

См. также 
 Битва за Кавказ — одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны.